Бојићи могу да буду:

 Бојићи (Колашин), насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Бојићи (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ